

Янковиці (Кромержиж)
 Янковиці (Угерске Градіште)
 Янковиці (Пардубіце)

Населені пункти та їхні частини

 Янковиці — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Янковиці — село в гміні Ласін Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Янковиці — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Янковиці — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Янковиці — село в гміні Ладзіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Янковиці — село в гміні Єжув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Янковиці — село в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Янковиці — село в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Янковиці — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Янковиці — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Янковиці — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Янковичі (Янковиці) — село в гміні Хлопиці Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Янковиці — село в гміні Кузня-Рациборська Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Янковиці — село в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Янковиці — село в гміні Сьверкляни Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Янковиці — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Янковиці — село в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Янковиці — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Янковиці — село в гміні Тарново-Подґурне Познанського повіту Великопольського воєводства
 Янковиці — частина села Вілямовиці в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Янковиці — частина села Дахажув у гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Янковиці — колонія в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Янковиці — осада в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Янковиці — лісова осада в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства

Примітки